Мария Клевская (19 сентября 1426 — 23 августа 1487) — третья и последняя супруга Карла, герцога Орлеанского. Мать короля Франции Людовика XII.

Жизнь 
Мария была первым ребёнком Адольфа I, герцога Клевского, и его второй супруги Марии Бургундской.

Мария была покровительницей искусств и заказала много работ; она также была поэтессой, писала баллады и стихи. 27 ноября 1440 года Мария вышла замуж за Карла, герцога Орлеанского. Невесте на тот момент было 14 лет, а жениху — 46 лет. У супругов был сын и две дочери.

После смерти герцога она тайно вступила в повторный брак в 1480 году с одним из её камер-юнкеров из Артуа, который был на несколько лет моложе её.

Брак и дети 
У Марии Клевской было трое детей:
 Мария Орлеанская (1457—1493), замужем за Жаном де Фуа (ум. 1500), графом д’Этамп, виконтом Нарбонны
 Людовик XII Орлеанский (1462—1515), герцог Орлеанский (Людовик II), король Франции (с 1498)
 Анна Орлеанская (1464—1491), аббатиса де Фонтевро

В искусстве 
Мария является главным действующим лицом исторического романа Хеллы Хаассе «Заблудившись в темном лесу», впервые опубликованном в 1949 году.

Родословная

Примечания

Литература 
 Arn, Mary-Jo. Charles d'Orléans in England, 1415-1440. Cambridge; Rochester, NY, USA : D.S. Brewer, 2000. googlebooks Retrieved August 17, 2009
 Wilson, Katharina M. An Encyclopedia of Continental Women Writers. Vol. 2  New York: Garland Pub, 1991. googlebooks
 Holt, Emily Sarah. Memoirs of Royal Ladies. London : Hurst and Blackett, 1861. googlebooks

Герцогини Орлеанские
Супруги правителей XV века